Cathrine Lindahl z domu Norberg (ur. 26 lutego 1970 w Härnösandzie) – szwedzka curlerka, dwukrotna mistrzyni olimpijska.

Była zawodniczką drużyny swojej starszej siostry – Anette Norberg, na pozycji drugiej. Obecnie Cathrine mieszka w Östersund, Studiuje ekonomię w Szkole Wyższej Östersund.

23 maja 2010 Cathrine wraz z Anną Le Moine i Evą Lund postanowiła zakończyć karierę sportową.

Drużyny

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Szwedzcy curlerzy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1970